Rudno – do końca 2017 roku osada leśna w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim, w gminie Wolsztyn. Miejscowość zniesiona 1 stycznia 2018.

Przypisy 

Wolsztyn (gmina)